popielak – rodzaj porostów
 Popielak – szczyt w Górach Sowich